Ге́рман Ке́ллер ():
  (1851—1924) — немецкий гидролог.
 Келлер, Герман (1885—1967) — немецкий музыковед.
  (1945—2007) — швейцарский политик.
  (1945—2018) — немецкий композитор.